Jesús Hernández Blázquez (Àvila, 1981), ciclista espanyol professional des del 2004 
 Jesús Hernández Cifuentes, líder i cofundador del grup de Valladolid Celtas Cortos
 Jesús Hernández Tomás (Múrcia, 1907 - Ciutat de Mèxic, 1971), comunista espanyol
 Jesús Hernández Úbeda (Madrid, 1959 - Àvila, 1996), ciclista espanyol professional del 1980 al 1990